Freislich ist der Familienname folgender Personen

 Johann Balthasar Christian Freislich (1687–1764), deutscher Komponist und Organist
 Maximilian Dietrich Freislich (1683–1731), deutscher Komponist und Organist